De Europese kampioenschappen zwemsporten worden sinds 1926 georganiseerd, sinds 1981 is het een tweejaarlijks toernooi. Het evenement staat onder auspiciën van de Europese zwembond LEN. Behalve langebaanzwemmen staan ook schoonspringen, synchroonzwemmen en openwaterzwemmen (dit laatste vierjaarlijks) op het programma. De vierjaarlijkse kampioenschappen waar ook openwaterzwemmen onderdeel van de kampioenschappen vormt, maken sinds 2018 deel uit van het multisportevenement Europese kampioenschappen. Voor waterpolo wordt sinds 1999 een apart toernooi gehouden.

Edities

Onderdelen

Langebaanzwemmen

Mannen

Vrouwen 
Sinds de 2e editie in 1927 staat zwemmen voor vrouwen op het Europese programma.

Gemengd

Schoonspringen

Synchroonzwemmen

Openwaterzwemmen

Waterpolo

Medaillespiegels (België en Nederland)

Langebaanzwemmen

Openwaterzwemmen

Schoonspringen

Synchroonzwemmen

Waterpolo

Zie ook 
 Europese kampioenschappen zwemmen kortebaan
 Pan-Pacifische kampioenschappen zwemmen